MWC son unas siglas que pueden designar:
 a Married with Children (Matrimonio con hijos), una comedia de situación estadounidense;
 al Mobile World Congress, un congreso de carácter anual centrado en la comunicación móvil;
 a la Mountain West Conference, una de las conferencias de competición deportiva de máxima categoría de Estados Unidos.